

Aardrijkskunde
Grant (Alabama), plaats in de Amerikaanse staat Alabama
Grant (Florida), plaats in de Amerikaanse staat Florida
Grant (Iowa), plaats in de Amerikaanse staat Iowa
Grant (Michigan), plaats in de Amerikaanse staat Michigan
Grant (Minnesota), plaats in de Amerikaanse staat Minnesota
Grant (Nebraska), plaats in de Amerikaanse staat Nebraska
Grant (Tolmin), plaats in Slovenië
Grant City, plaats in de Amerikaanse staat Missouri
Grant Parish, parish in de Amerikaanse staat Louisiana
Grant Town, plaats in de Amerikaanse staat West Virginia
Kings Grant, plaats in de Amerikaanse staat North Carolina

Fictief figuur
Alan Grant, personage (gespeeld door Sam Neill) uit de Amerikaanse films Jurassic Park en Jurassic Park III
Ginger Grant, personage uit de Amerikaanse sitcom Gilligan's Island

Personen met de achternaam Grant
Amy Grant, Amerikaans zangeres
Avram Grant, Israëlisch voetbaltrainer (o. a. van voetbalclub Chelsea FC)
Beth Grant, Amerikaans actrice
Bob Grant, Engels acteur
Cy Grant, Guyanees acteur, zanger en schrijver
Cary Grant, Amerikaans acteur
Duncan Grant, Schots schilder
Eddy Grant, Brits zanger
Edward Grant, Amerikaans wetenschapshistoricus
Hugh Grant, Brits acteur
Jennifer Grant, Amerikaans actrice
Jim Grant, echte naam van de Britse schrijver Lee Child
Lee Grant, Amerikaans actrice
Lee Grant, Engels voetballer
Michael Grant, meerdere mensen, zie dp
Peter Grant, Engels muziekmanager
Rachel Grant, Brits actrice en model
Richard E. Grant, Engels acteur
Robert Grant (doorverwijspagina)
Tom Grant, Amerikaans privédetective
Ulysses S. Grant, Amerikaans politicus, voormalig president van de Verenigde Staten
William Grant, Schots whiskyfabrikant

Voornaam
Grant (voornaam), een jongensnaam

Andere
M3 Grant, Amerikaanse tank
Grant (televisieserie), Amerikaanse televisieserie uit 2019
Beurs (geldsom), Engels: grant, een som geld die wordt toegekend aan een individu of organisatie om scholing te volgen of een wetenschappelijk onderzoek uit te voeren.

Zie ook 
Grant County (doorverwijspagina)
Grant Park (doorverwijspagina)
Grants, plaats in de Amerikaanse staat New Mexico
Grantsville (doorverwijspagina)

Schotse achternaam
Engelse achternaam